YCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Courtenay (Columbia Britannica) (Canada)